

Населені пункти та їхні частини
 Ставно — село в гміні Камень-Поморський Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Ставно — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Ставно — село в гміні Злоценець Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Ставно — частина села Мендзиблоце в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Ставно — колонія в гміні Новоґрудек-Поморський Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Ставно — осада в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ставно — осада в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки